Saturno (planeta) — sexto planeta do Sistema Solar
 Saturno (mitologia) — deus da mitologia romana
 Saturno I — família de foguetes espaciais utilizados no Projeto Apollo
 Saturno IB — família de foguetes espaciais utilizados no Projeto Apollo
 Saturno V — família de foguetes espaciais utilizados no Projeto Apollo
 Sega Saturn — video game da SEGA
 Saturno devorando um filho — quadro do pintor espanhol Goya
 Prêmio Saturno — prêmio de cinema americano para ficção científica, terror e fantasia

Desambiguação